Toponímia:
 Alton (Hampshire) població del Regne Unit
 Alton (Illinois)
 Alton (Indiana)
 Alton (Iowa)
 Alton (Kansas)
 Alton (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Alton (Missouri)
 Alton (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire.
 Alton (Utah)
 Alton North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 East Alton, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 West Alton, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Biografies: Alton Ellis (1938 - 2008), músic jamaicà.